Svenska Superligan 2014/2015 var Sveriges högsta division i innebandy för damer säsongen 2014/2015. 14 lag deltog i serien, varav 12 lag från Svenska Superligan 2013/2014 och 2 lag från kvalserien 2014. Alla lag deltog i en grundserie om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta gick vidare till slutspel och dee två sista laget flyttades ner till Allsvenskan.

Tabell
Alla lag mötte varandra två gånger, en gång hemma och en gång borta, vilket gav totalt 26 matcher per lag i grundsäsongen. En match kunde antingen vinnas vid full tid, vilket gav tre poäng till det vinnande laget och noll poäng till förlorarna, eller efter en förlängning om fem minuter, vilket gav två poäng till det vinnande laget och en poäng till det förlorande laget. Utöver det inte kunde en match sluta oavgjort om matchen inte avgjordes under förlängningen, vilket innebar att båda lagen får en poäng var.

Slutspel

Kvartsfinal
Kais Mora – Täby FC IBK 3–0 i matcher (10–1, 8–5, 3–2)
Rönnby IBK – IBK Dalen 3–1 i matcher (3–4 sd, 6–5, 5–0, 7–1)

Pixbo Wallenstam IBK – Djurgårdens IF 3–1 i matcher (4–3, 7–4, 1–2, 2–1 sd)
Endre IF – Iksu 2–3 i matcher (3–5, 3–2, 8–2, 2–7, 3–5)

Semifinal
Kais Mora – Pixbo Wallenstam IBK 3–1 i matcher (5–2, 11–5, 4–1, 3–2)
Rönnby IBK – Iksu 3–1 i matcher (3-1, 8–3, 1–2, 8–5)

Final
Stockholm, Globen (10 523 åskådare), 18 april 2015, kl. 12:15: Kais Mora – Rönnby IBK 5–3

Källor

Externa länkar

Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015
Innebandysäsongen 2014/2015
2014/2015